Bobtail beschrieb folgende Hunde- und Katzenrassen:

 American Bobtail, relativ neue Katzenrasse
 Bobtail, britische Hunderasse
 Japanese Bobtail, japanische Katzenrasse
 Kurilen Bobtail, russische Katzenrasse
 Mekong Bobtail, Katzenrasse